Мосе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний захід від Орлеана, 36 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 220 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 531,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мосе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мосе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар